De Arbeiderswoning kan verwijzen naar:
 Wooncomplex De Arbeiderswoning, drie woonblokken in de Amsterdamse Indische Buurt ook bekend als Berlageblokken, die zijn gebouwd door woningbouwvereniging De Arbeiderswoning
 Vereeniging tot verbetering der Volkshuisvesting "De Arbeiderswoning", een woningbouwvereniging in Amsterdam die onder meer de Berlageblokken heeft gebouwd, maar ook woningbouwcomplexen in de Frederik Hendrikbuurt en Staatsliedenbuurt
 arbeiderswoning, het type woning dat hiermee wordt aangeduid